4-я бригада может означать:

Гвардейские пехотные бригады 
 4-я гвардейская пехотная бригада ()

Пехотные (стрелковые, мотострелковые) бригады 
 4-я лыжная бригада Карельского фронта
 4-я лыжная бригада Воронежского фронта
 4-я береговая бригада (Финляндия) — входила в состав ударной группы «Ханко» для захвата Ханко. В соответствии с планом «Барбаросса», захват Ханко представлялся как особая задача сухопутных войск Финляндии.

Воздушно-десантные бригады 
 4-я парашютная бригада (Аргентина)
 4-я воздушно-десантная бригада 25-й пехотной дивизии

Бригады оперативного назначения 
 4-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии (Украина)

Моторизованные бригады 
 4-я гвардейская моторизованная бригада (Хорватия)

Танковые бригады 
 4-я танковая бригада, она же 1-я гвардейская танковая Чертковская дважды ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада имени маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова — РККА
 4-я танковая бригада (1-го формирования)
 4-я отдельная гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознамённая бригада имени Ю. В. Андропова
 4-я бригада «Кирьяти» — бронетанковые силы Израиля.

Гвардейские танковые бригады 
 4-я гвардейская танковая Смоленская Краснознаменная ордена Суворова бригада (преобразована из 132-й танковой бригады)

Другие бригады 
 4-я бригада (Сербия)
 4-я бригада лёгкой кавалерии (Франция)
 4-я вертолётная бригада
 4-я гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская Речицко-Радомская дважды Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада
 4-я кордунская ударная бригада
 4-я пушечная артиллерийская бригада

Примечания